Antonio Sotomayor bezeichnet:
 Antonio Sotomayor (Los Ríos), eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Vinces der ecuadorianischen Provinz Los Ríos
 Antonio Sotomayor (Politiker), ecuadorianischer Politiker